Le nom de Max Weiler a été porté en particulier par
 peintre, peintre autrichien
 footballeur, footballeur suisse